Sharón puede hacer referencia a:

 Ariel Sharón (n. 1928), militar retirado y político israelí.
 Sinagoga Sharón, edificio religioso de la comunidad judía peruana, en la ciudad de Lima (Perú).